Riga Open 2014 steht für folgende Sportveranstaltungen:

 Riga Open 2014 (Badminton)
 Riga Open 2014 (Snooker)